

Geografia
Italia
 Neto – fiume della Calabria
 Rocca di Neto – comune in provincia di Crotone, in Calabria
 Val di Neto – valle della Calabria

Persone
 Agostinho Neto – primo presidente dell'Angola
 Aldair Domingos Paulo Neto – canoista angolano
 Álvaro de Miranda Neto – cavaliere brasiliano
 Ângelo Pelegrinelli Neto – calciatore brasiliano
 Antonio Francisco Moura Neto – calciatore brasiliano
 António João Neto – ex calciatore angolano
 Cláudia Neto – calciatrice portoghese
 Dalton Moreira Neto – calciatore brasiliano
 Darcy Dolce Neto – ex calciatore brasiliano
 Dovenir Domingues Neto – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Eduardo Neto – calciatore brasiliano
 Eduardo Francisco de Silva Neto, meglio noto come Dudu – ex calciatore brasiliano
 Emanuel Neto – ex cestista angolano
 Eurico Nicolau de Lima Neto – calciatore brasiliano
 Fernando Neto – calciatore brasiliano
 Jaime Sunyé Neto – scacchista brasiliano
 João Leithardt Neto, detto Kita – calciatore brasiliano
 João Neto – calciatore brasiliano
 João Cabral de Melo Neto – poeta e diplomatico brasiliano
 José Favilli Neto – ex arbitro di calcio brasiliano
 José Ferreira Neto – ex calciatore brasiliano
 José Neto – calciatore portoghese
 José Ramalho Neto, meglio noto come Zé Ramalho – cantante, compositore e chitarrista brasiliano
 José Rodrigues Neto – allenatore di calcio e calciatore brasiliano
 José Carlos Cracco Neto, meglio noto come Zeca – calciatore brasiliano
 José Sebastião d'Almeida Neto – cardinale e patriarca cattolico portoghese
 Jovino Santos Neto – pianista jazz, flautista, compositore, arrangiatore, maestro e produttore brasiliano
 Hélio Hermito Zampier Neto – calciatore brasiliano
 Kayla Neto – pallavolista statunitense
 Nizo Neto – attore, doppiatore, umorista e blogger brasiliano
 Norberto Murara Neto – calciatore brasiliano
 Luís Antônio Neto, detto Neto – ex calciatore brasiliano
 Luís Carlos Novo Neto – calciatore portoghese
 Otacílio Neto – calciatore brasiliano
 Pedro Neto – calciatore portoghese
 Renato Neto – calciatore brasiliano
 Ruy Bueno Neto – calciatore brasiliano
 Saturnino Ribeiro Neto – ex calciatore brasiliano
 Tião Neto – contrabbassista brasiliano

Altro
 Parco del Neto – parco di Calenzano, nella città metropolitana di Firenze, Italia
 Stazione di Il Neto – stazione ferroviaria di Sesto Fiorentino

Pagine correlate
 Coelho Neto
 Marcos Coelho Neto